Олег Львович Антонов (26 сентября 1971, Рузаевка) — советский и российский футболист.

Биография 
Антонов родился и вырос в Рузаевке, окончил СОШ №5. Жил неподалеку от стадиона «Локомотив», куда и пришёл в возрасте 7 лет в детско-юношескую спортивную школу.

В 18 лет перешёл в «Светотехнику». В июне 1989 года, «Светотехника» играла в Свердловске с «Уралмашем», Антонов впервые вышел на замену, а уже следующий матч - с пермской «Звездой» - начинал в стартовом составе.

С 1989 по 1991 годы служил в армии, в военно-строительной части в Ульяновске. Здесь была организована футбольная команда из призывников «Звезда». Затем его забрали на полгода в Спортивный клуб армии «Свердловск» (служил со Вячеславом Звягиным).

После службы в рядах Советской Армии продолжил играть в футбол в составе команды мастеров «Светотехника», за которую провёл 301 матч и вошел в пятерку лучших футболистов саранского клуба за всю его историю по числу сыгранных матчей.

В 2001 году, после тяжелой травмы, в 30-летнем возрасте пришлось завершить карьеру игрока. Тогда Антонов начал работать тренером в дорожном физкультурно-спортивном клубе «Локомотив» в Рузаевке — команда «Локомотив» дважды становилась призером чемпионатов Республики Мордовия по футболу.

С декабря 2010 года по июль 2017 года Антонов занимал должность заведующего спортивных сооружений (стадионы «Локомотив» и «Химмаш»). А с сентября 2017-го и по настоящее время является директором МАУ «Центр физической культуры и спорта» Рузаевского муниципального района.

Клубная статистика 
.

Ссылки 

Игроки ФК «Мордовия»